Diocesi di Ippona Regia
Diocesi di Ippona Zarito